Консультативный референдум о самоуправлении был проведён в Гренландии 17 января 1979 года. Более 70,1 % избирателей проголосовали за большую автономию от Дании, что привело к созданию парламента Гренландии и обретению суверенитета Гренландией в таких сферах как образование, здравоохранение, рыболовство и окружающая среда.

В результате референдума самоуправление вступило в силу 1 мая 1979 года, и Гренландия стала автономной составной частью Королевства Дания.

Результаты

См. также 
 Датское Соединённое королевство

Примечания 

Январь 1979 года
Референдумы 1979 года
События 17 января
Выборы в Гренландии
История Гренландии
Сепаратизм в Дании
Референдумы об автономии